Фе́рула () — род цветковых растений семейства .

Латинское название рода происходит от  — лоза, прут, розга; сухие стебли растений употреблялись в античной и средневековой школе для наказания учеников.

Представители рода произрастают в Средиземноморье, северной Африке, Западной, Центральной и умеренном климате Восточной Азии.

Ботаническое описание 
Это многолетние травянистые растения, часто с толстым и высоким, иногда гигантским стеблем, высотой 1—4 метра.

Листья преимущественно прикорневые, собранные в розетку, с тройчаторассечённой пластиной.

Зонтики большие, без обёртки, собраны в метёлку. Бывает два типа расположения зонтиков:
 в первом случае центральный зонтик с обоеполыми цветками, боковые с мужскими или смешанные;
 во втором случае все зонтики одинаковые.
Цветки полигамные, жёлтые или беловатые. Лепестки длиной 1—3,5 мм, плоские или вдавленные по центральной жилке. Столбик короткий; рыльце головчатое, шиловидное, редко утолщённое.

Полуплодики плоскосжатые, с нитевидными, реже острыми рёбрами.

Значение и применение 
Клейкие ароматные камедесмолы, называемые гальбан, производимые некоторыми видами ферулы, широко используются в кулинарии и медицине.

Классификация

Таксономия 
Род Ферула входит в семейство  порядка .

Синонимы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Кучкоцветник

Виды 

По данным сайта The Plant List род насчитывает около 200 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

 
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Смолоносные растения